D6Bels est une émission de télévision musicale diffusée en Belgique sur la Deux (RTBF), puis sur Tipik, présentée par Sophie Frison et Manu Champagne. Depuis 2004, D6bels capte des concerts en Belgique qui mettent notamment en avant les artistes belges.

Une fois par mois,  accueille sur son plateau en direct et dans une vraie salle des artistes émergents comme confirmés.

Voir aussi

Liens internes 
 

Émission diffusée sur la Deux
Émission diffusée sur Tipik
Émission de télévision produite en Belgique